El Condado de Bradley es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Bradley (Arkansas)
 Condado de Bradley (Tennessee)